Antoni Ławrynowicz (1750–po 1796) – polski ksiądz, pedagog i bajkopisarz.
 Antoni Ławrynowicz (1918–2012) – polski działacz kombatancki, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, weteran II wojny światowej.